Japanse meeuw (Lonchura domesticus) Volièrevogel die behoort tot de groep van de prachtvinken (dus helemaal geen meeuw).
 Japanse meeuw (Larus crassirostris) Een echte soort meeuw waarvoor in Japan een speciaal heiligdom bestaat.